Slovo Sjezd může vyjadřovat více různých pojmů :

obecný význam
 společensky organizované setkání většího množství osob – též synonymum pro slovo konference, sněm, kongres, slet, jamboree apod.
konzumace psychotropních látek

v politice
 stranický sjezd

ve sportu
 Downhill – je sjezd na kole
 Sjezd (lyžování) – je jednou z disciplín alpského lyžování 
 Sjezd na divoké vodě – je provozován na tratích mírně či více proudících řek, trať měří zhruba 5 km (asi 20 minut trvá jezdci její projetí) při takzvaném klasickém sjezdu, nebo zhruba 500 m při sprintu. Jezdí se na kánoi, kajaku i raftu.

Externí odkazy